Messier 56 (M56), een object aan de sterrenhemel
M56 (artillerie), Amerikaanse gemechaniseerde artillerie
Een verkeersweg:
M56 (Groot-Brittannië)
 Een voormalige verkeersweg:
M-56 (Rusland)
M56 (bedrijf), Franse investeringsgroep